Фиолетов — фамилия. Известные носители:
 Фиолетов, Иван Тимофеевич (1884—1918) — деятель российского революционного движения.
 Фиолетов, Николай Николаевич (1891—1943) — российский юрист и богослов.
 Анатолий Фиолетов (1897—1918) — русский поэт.